Palmer Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Palmer Island (Maine)
 Palmer Island (Massachusetts)
 Palmer Island (North Carolina)

Siehe auch:
 Palm Island